Танковая дивизия «Кемпф» () также известна как танковое соединение «Восточная Пруссия» () — танковая дивизия вермахта, временно сформированная для участия в Польской кампании.

Боевой путь 
Дивизия была сформирована в Восточной Пруссии на базе 7-го танкового полка в августе 1939 года. Целью было усиление армейских частей в этой отрезанной Польским коридором от остальной Германии провинции перед нападением на поляков. Многие подразделения новой дивизии являлись частями войск СС (дивизий СС ещё не существовало). В отличие от других немецких танковых дивизий, она имела не 2, а всего 1 моторизованный полк, что приближало её по составу к бригаде. Командовал дивизией генерал-майор Вернер Кемпф, по имени которого дивизия и получила своё название.

В августе дивизия проводила учения, личный состав был также задействован на сельскохозяйственных работах.

Начало войны дивизия встретила в составе 1-го корпуса, наступала на Млаву и далее на юг. После окончания кампании, в начале октября, поступил приказ о расформировании дивизии.

Боевой состав 
 7-й танковый полк (164 танка: 61 PzKpfw I, 81 PzKpfw II, 11 PzKpfw III и PzKpfw IV, 10 PzBfwg)
 Полк СС «Германия»
 Артиллерийский полк СС
 Разведывательный батальон СС
 2-я батарея 47-го тяжёлого артиллерийского дивизиона
 2-я рота зенитного пулемётного батальона СС
 Противотанковый дивизион СС
 505-й сапёрный батальон
 Батальон связи СС

Ссылки 
 
 

Танковые дивизии вермахта во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1939 году